Аммер () — многозначное понятие.

Водные объекты 
 Аммер — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Аммерзе — озеро, расположенное в Германии.
 Ампер или Аммер — река в Баварии.

Фамилия 
  (род. 1960) — немецкий писатель и телепродюсер, лауреат Немецкой телепремии за особые информационные достижения (2011).
 Аммер, Томас (род. 1937) — немецкий историк и политический диссидент.